Wang Rui (, ur. 24 lutego 2002) – chiński skoczek narciarski. Medalista chińskich igrzysk zimowych.

Pochodzi z prowincji Henan. W styczniu 2020 w Rastbüchl zadebiutował w FIS Cupie, plasując się dwukrotnie pod koniec stawki, zajmując lokaty w ósmej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył we wrześniu 2021 w Lahti, gdzie w słabo obsadzonych konkursach (w obu wystąpiło niespełna 30 skoczków) dwukrotnie zajął 14. pozycję. W grudniu 2021 w Zhangjiakou zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, w pierwszym starcie punktując (28. lokata).

Wang osiągał sukcesy na arenie krajowej – na początku stycznia 2020 zdobył brązowy medal Chińskich Igrzysk Zimowych 2020 w konkursie drużynowym na skoczni normalnej.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002